Frenkel steht für:

 (12651) Frenkel, Asteroid des Hauptgürtels.

Frenkel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Frenkel (* 1985), deutscher Boxer
 Aya Frenkel (* 1967), israelische Konzeptkünstlerin, siehe Aya & Gal
 Boris Borvine Frenkel (1895–1984), Künstler
 Chanan Frenkel (1905–1957), deutsch-israelischer Architekt
 Daan Frenkel (* 1948), niederländischer Chemiker
 Danielle Frenkel (* 1987), israelische Leichtathletin
 Edward Frenkel (* 1968), russischstämmiger US-amerikanischer Mathematiker
 Else Frenkel-Brunswik (1908–1958), österreichisch-US-amerikanische Psychoanalytikerin und Psychologin
 Françoise Frenkel (1889–1975), polnische Buchhändlerin und Autorin
 Gerhard Frenkel (1925–2017), deutscher Zahnmediziner
 Giza/Gizela Frenkel, siehe Giza Frankel (1895–1984), israelische Ethnologin polnischer Herkunft
 Heinrich Frenkel (Heinrich Sebastian Frenkel; 1860–1931), Schweizer Mediziner
 Hermann Frenkel (1850–1932), Geheimer Kommerzienrat; gehörte zu den Gründern der Universum Film AG
 Igor Frenkel (* 1952), russischstämmiger US-amerikanischer Mathematiker
 Ilja Lwowitsch Frenkel (1903–1994), russischer Dichter
 Jacob A. Frenkel (* 1943), israelischer Ökonom
 Jacob Karl Frenkel (1921–2013), amerikanischer Rechtsmediziner
 Jakow Iljitsch Frenkel (1894–1952), russischer Physiker
 Jan Felix Frenkel (* 1975), deutscher Schauspieler
 Jürgen Frenkel (* 1942), deutscher Künstler
 Marcel Frenkel (1907–1960), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Max Frenkel (1938–2022), Schweizer Journalist
 Michael Frenkel (* 1954), deutscher Ökonom
 Naftali Aronowitsch Frenkel (1883–1960), sowjetischer Straflager-Organisator
 Nicole Frenkel (* 1998), US-amerikanische Tennisspielerin
 Peter Frenkel (* 1939), deutscher Leichtathlet
 Rainer Frenkel, deutscher Journalist
 Sara Frenkel (* 1922), jüdische Zwangsarbeiterin
 Sergei Frenkel (* 1984), israelischer Eishockeyspieler
 Sonja Rueff-Frenkel (* 1972), Schweizer Politikerin (FDP), Kantonsrätin des Kanton Zürich
 Stefan Frenkel (1902–1979), jüdischer Geiger und Komponist
 Theo Frenkel (1871–1956), niederländischer Filmregisseur, Schauspieler und Drehbuchautor der Stummfilmzeit
 Vera Frenkel (* 1938), slowakisch-kanadische Videokünstlerin.

Siehe auch:
 Fränkel
 Fränckel
 Frankl
 Fränkl.